Кологривова — русская фамилия, женская форма фамилии .
 Кологривова, Елизавета Васильевна (1809—1884) — русская писательница и переводчица.
 Кологривова, Лидия Александровна (1873—1915) — русская поэтесса и переводчица, общественная деятельница, член Русского Монархического собрания.
 Кологривова, Прасковья Юрьевна (урожд. княжна Трубецкая, в 1-м браке княгиня Гагарина; 1762—1846) — известная красавица, первая русская воздухоплавательница.